Фредерик Марес Деуловоль (; ,  — , ) — испанский и каталонский скульптор и медалист.

Жизнь и творчество 
Приехал в Барселону в 1903 году. Художественное образование получил в барселонской Школе Льоджа. Был учеником скульптора Эусеби Арнау. Продолжил изучение искусств в Париже, а затем в Риме. Представитель модернистского направления в испанской скульптуре, работал также в стиле готической скульптуры, особенно в произведениях по религиозной тематике.

Марес был участником многочисленных коллективных выставок, экспонировал свои работы также и индивидуально. Его скульптуры хранятся как в частных коллекциях, так и в различных городских музеях Испании. В 1944 году он принимает участие в реставрационных работах в монастыре Поблет, включённом ныне во Всемирное наследие ЮНЕСКО. В 1946 году в Барселоне был открыт Музей Фредерика Мареса. Скульптор был директором барселонской школы Льоджа и Королевской академии Сант-Жорди.

Фредерик Марес — лауреат многочисленных художественных премий. В 1924 году ему присуждается первая премия на Национальном конкурсе скульпторов. В 1951 году мастер был награждён орденом Альфонса Х Мудрого. В 1982 году правительством Каталонии — Крестом Сант-Жорди. В 1983 году он награждается Национальной премией в области изящных искусств.

Среди наиболее известных работ скульптора следует назвать:
 «Портрет Хайме Пагисса» (1917). Музей Фредерика Мареса, Барселона.
 памятник Ф. Гойе на Соборной площади Сарагосы
 аллегорическую скульптурную группа на площади Каталунья в Барселоне
 памятник королю Майорки Хайме II, перед Собором в Пальма-де-Майорка
 памятник Ф. С. Ровирозе (1930)
 «Торжество св. Креста» для большого алтаря Барселонского собора (1975)
 памятник королю Альфонсо XIII в Махоне (Менорка).

Ссылки 
 Музей Фредерика Мареса в Барселоне

Галерея 

Скульпторы Испании
Скульпторы Каталонии
Кавалеры Большого креста ордена Альфонсо X Мудрого